

Prénom 
Raffy est un prénom.

Patronyme 
Raffy peut désigner :
 Claude Raffy (1945-), nageur français ;
 Louis Raffy (1868-1932), compositeur français de musique ;
 Serge Raffy (1953-), journaliste français.

Autre 
Raffy peut aussi désigner :
 Raffy (2008-), groupe de musique québécois.